Ritterbusch ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Ritterbusch (1894–1946), deutscher SS-Hauptsturmführer und KZ-Lagerkommandant
 Klaus Ritterbusch (* 1947), deutscher Künstler
 Paul Ritterbusch (1900–1945), deutscher Jurist und Nationalsozialist
Richard Ritterbusch (1930–2016), deutscher Regisseur, Drehbuchautor, Redakteur und Chefdramaturg
Wilhelm Ritterbusch (1892–1981), deutscher politischer Funktionär (NSDAP)